Анатолий Чемодуров:
 Чемодуров, Анатолий Андреевич (1927—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор экономических наук, заслуженный зоотехник РСФСР.
 Чемодуров, Анатолий Владимирович (1919—1986) — советский актёр кино и кинорежиссёр.